5-й чемпионат мира по бадминтону проходил с 18 по 24 мая 1987 года в Пекине (КНР).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1987
1987 год в бадминтоне